Николай Сергеевич Ефимов — иерей, священномученик, местночтимый святой Украинской Православной Церкви.

Биография 
Родился 3 февраля 1890 года в селе Верхний Салтов Харьковской губернии. Рукоположен в 1923 году. Служил в селе Терновая Чугуевского района Харьковской области. 25 декабря 1937 года арестован и приговорен к смертной казни. Расстрелян 16 января 1938 года в Харькове.

Канонизация 
22 июня 1993 года Определением Священного Синода Украинской Православной Церкви принято решение о местной канонизации подвижника в Харьковской епархии, в Соборе новомучеников и исповедников Слободского края (день памяти – ).

Чин прославления подвижника состоялся во время визита в Харьков 3-4 июля 1993 года Предстоятеля Украинской Православной Церкви Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Владимира, в кафедральном Благовещенском соборе города.

Примечания

Ссылки 
Ефимов Николай Сергеевич // База «Новомученики, исповедники, за Христа пострадавшие в годы гонений на Русскую Православную Церковь в XX в.»

Литература 

Священники Русской православной церкви
Христианские святые XX века
Канонизированные в XX веке
Православные мученики
Местночтимые святые
Святые Украины
Харьковская епархия
Верхний Салтов
Религиозные деятели, репрессированные в СССР
Расстрелянные в Украинской ССР
Казнённые религиозные деятели
Казнённые в 1938 году
Собор Изюмских святых